Zorlu (türk.: „tatkräftig, entschlossen“) ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Ahmet Nazif Zorlu (* 1946), türkischer Unternehmer
 Ali Zorlu (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Ergün Zorlu (* 1985), türkischer Tennisspieler
 Fatin Rüştü Zorlu (1912–1961), türkischer Diplomat und Politiker
 Hacı Mehmet Zorlu (1919–2005), türkischer Unternehmer
 Haydar Zorlu (* 1967), deutscher Schauspieler
 Nafiz Zorlu (* 1954), türkischer Bridge-Spieler und -funktionär
 Mustafa Zorlu (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Yakup Ramazan Zorlu (* 1991), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Zorlu Holding, türkische Industrie- und Finanzgruppe

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname